Snape Hill kan syfta på:

 Snape Hill, Derbyshire - en ort i Derbyshire, England
 Snape Hill, South Yorkshire - en ort i Barnsley, South Yorkshire, England